

Nom de famille 
Swanwick est le nom de famille de
 Anna Swanwick (1813-1899), auteur et féministe britannique ;
  (1915-1989), peintre britannique, aussi connue sous le nom de Betty Swanwick ;
 Helena Swanwick (1864-1939), suffragiste britannique ;
 Michael Swanwick (né en 1950), écrivain américain de science-fiction.

Toponymes 
Swanwick est le nom de deux villages britanniques
 , au Derbyshire ;
 , au Hampshire.

Notes